Дивизио́н В Ки́пра по футбо́лу  () — второй по значимости дивизион футбольной системы Кипра.

Количество титулов

Ссылки 
 Официальный сайт Кипрской федерации футбола 

2
Кипр